Qaradolaq – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Qaradolaq – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian